

Araldica 
 Morato – smalto non standard, di colore tendente al bruno, più precisamente rosso violaceo

Architettura 
 Gran Teatro Morato – teatro di Brescia

Geografia 
 Francisco Morato – comune del Brasile nello Stato di San Paolo
 Morato – nome in italiano del comune svizzero Morat

Persone 
 António Morato – ex calciatore portoghese nato nel 1937
 António Morato – ex calciatore portoghese nato nel 1964
 Cristina Morató – giornalista e fotografa spagnola
 Fulvio Pellegrino Morato – umanista italiano
 Joaquín García-Morato – militare e aviatore spagnolo
 Morato – pseudonimo del calciatore brasiliano Andrew Eric Feitosa
 Morato – pseudonimo del calciatore brasiliano Felipe Rodrigues da Silva
 Nina Morato – cantautrice francese